Der Korean FA Cup 2021 war die 26. Austragung des Fußball-Pokalwettbewerbs für südkoreanische Vereinsmannschaften gewesen. An der Saison nahmen insgesamt 59 Teams teil. Titelverteidiger war Jeonbuk Hyundai Motors.

Das Pokalturnier begann am 6. März 2021 mit der ersten Hauptrunde und endete am 11. Dezember 2021 mit dem Finale. Der Gewinner des Pokals qualifizierte sich für die Gruppenphase der AFC Champions League 2022.

Teilnehmende Mannschaften 

Folgende Mannschaften haben sich sportlich qualifiziert:

1. Hauptrunde 
Die Spiele der ersten Hauptrunde fanden am 6.- sowie am 7. März 2021 statt. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2021 spielt.

|}

2. Hauptrunde 
Die Spiele der zweiten Hauptrunde fanden am 27.- sowie am 28. März 2021 statt. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2021 spielt.

|}

3. Hauptrunde 
Die Spiele der dritten Hauptrunde wurden am 14. April 2021 ausgetragen. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2021 spielt.

|}

Achtelfinale 
Die Spiele des Achtelfinales wurden am 23. Mai 2021 ausgetragen. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2021 spielt.

|}

Viertelfinale 
Die Spiele des Viertelfinales wurden am 18. August 2021 ausgetragen. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2021 spielt.

|}

Halbfinale 
Die Spiele des Halbfinales werden am 27. Oktober 2021 ausgetragen. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2021 spielt.

|}

Finale 
In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben in der der Verein in der Saison 2021 spielt.

Hinspiel

Rückspiel

Weblinks 
 FA CUP auf der offizielle Website der Korea Football Association (koreanisch)
 Übersicht Spielberichte (koreanisch)

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021